Louise Adeline Weitzel
Adeline (Illinois) — vila no estado de Illinois, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos